Steve Wilson (1948) – cestista statunitense
 Stephen Wilson (1971) – atleta paralimpico australiano